Paralympiska vinterspelen 2002 var de åttonde paralympiska vinterspelen i ordningen och hölls i Salt Lake City, USA.

Sporter
 Alpin skidåkning
 Kälkhockey
 Nordisk skidsport
 Längdskidåkning
 Skidskytte

Medaljfördelning

Källor

Externa länkar

 Internationella parlympiska kommittén
Paralympiska spelen i SVT:s öppna arkiv (inklusive 2002 års tävlingar) 

Paralympiska vinterspelen 2002